Mourning signifie deuil en anglais et peut désigner :

Personnes 
 Alonzo Mourning (né en 1970), un joueur américain de basket-ball

Musique 
 Mourning, une œuvre musicale composée par Christophe Looten en 2009
 In Mourning, un groupe suédois de death metal progressif
 Mourning Dawn, un groupe français de doom metal
 Red Mourning, un groupe français de metalcore
 Day of Mourning, un album du groupe Despised Icon

Autres 
 Day of Mourning (jour de deuil), une journée de protestation organisée en 1938 en Australie
 Mourning Becomes Electra (Le deuil sied à Électre), une trilogie d'Eugene O'Neill.